Con il termine asham ci si può riferire a:
Asham (ebraismo), nell'ebraismo, sacrificio espiatorio
Asham (gastronomia), dolce diffuso nei caraibi, in particolare in Giamaica, Trinidad e Tobago e Grenada
Asham (Aiterhofen), frazione di Aiterhofen, in Germania
Asham (Amerang), frazione di Amerang, in Germania